Порко:

 Порко, Кэролин (род. 1953) — американский планетолог.
 Порко Россо — аниме 1992 года.
 (7231) Порко — небольшой астероид главного пояса, открытый 17 октября 1985 года.